Зарифа́ Ази́з кызы́ Али́ева (; 28 апреля 1923, село Шахтахты, Нахичеванский автономный край, СССР — 15 апреля 1985, Москва, СССР) — советский врач-офтальмолог, академик Академии наук Азербайджанской ССР, профессор.

Автор четырнадцати монографий и сотен научных статей, двенадцати рационализаторских предложений.

Дочь Азиза Алиева — народного комиссара здравоохранения Азербайджанской ССР, затем первого секретаря Дагестанского обкома ВКП(б). Супруга Гейдара Алиева, ставшего в дальнейшем третьим президентом Азербайджана, и мать четвёртого президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Биография 
Пользовалась большим авторитетом в Азербайджанской ССР и в СССР. Разработала и ввела несколько новых методов лечения глазных заболеваний.

Большая часть трудовой деятельности Зарифы Алиевой прошла в Азербайджанском государственном институте усовершенствования врачей.

По её инициативе создана специализированная научно-исследовательская лаборатория, которая явилась первым исследовательским центром офтальмологии в Азербайджане.

С 1982 года жила в Москве вместе со своей семьей. В 1985 году скончалась от рака. Была похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище. В 1994 году была перезахоронена на Аллее почётного захоронения в Баку.

Научные труды 
 Анатомо-физиологическая характеристика гидродинамической системы глаза
 Возрастные изменения глаза и зрительно-нервного пути : (Морфогистохим. исслед.) (в соавторстве). Баку, 1980.
 Профессиональная патология органа зрения (в соавторстве). 1988
 Современные методы хирургического лечения слезотечения
 Физиология слезоотведения
 Щадящая хирургия слезоотводящих путей

Награды 
 1981 — премия имени профессора М. И. Авербаха Академии медицинских наук СССР (высшая награда в области офтальмологии).

Генеалогия 
 Отец — Азиз Алиев (1.01.1897 — 27.07.1962), советский и азербайджанский государственный и партийный деятель, дипломат, народный комиссар здравоохранения Азербайджанской ССР (1939—1941), Председатель Верховного Совета Азербайджанской ССР (1941—1944), Первый секретарь Дагестанского областного комитета ВКП(б) (1942—1948).
 Мать — Лейла Джаббар кызы Аббасова.
 Старший брат — Тамерлан Азиз оглы Алиев (3.10.1921 — 7.04.1997), эндокринолог, главный терапевт Министерства здравоохранения Азербайджана, выдающийся представитель медицинской науки, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии (1981), доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки республики.
 Младшая сестра — Гюлара Азиз кызы Алиева (17.11.1933 — 27.07.1991), азербайджанский музыкант, пианист, композитор, педагог, кандидат искусствоведения (1966), заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1977).
 Младший брат — Адиль Азиз оглы Адилов (? — 1991), культуролог, погиб при несчастном случае вместе с дочерью и музыкантом и виолончелисткой Минирой.
 Племянница — Нурида Адиль кызы Адилова (? — 1991), погибла при несчастном случае вместе с отцом и музыкантом и виолончелисткой Минирой.
 Младший брат — Джамиль Азиз оглы Алиев (род. 30.03.1946), онколог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки (2000 г.), директор Республиканского национального центра онкологии, академик Российского ТЭА и Национальной академии наук Азербайджана, действительный член НАН Азербайджана.
 Племянник — Азиз Джамиль оглы Алиев (род. 16.01.1975), доктор медицинских наук, профессор, ректор Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова (Сеченовский Университет) (с 14 декабря 2015 года), ведущий научный сотрудник и хирург-онколог отделения опухолей головы и шеи Национального Центра Онкологии Азербайджанской Республики (с мая 2013 года).
 Муж — Гейдар Алиев (10.05.1923 — 12.12.2003), советский и азербайджанский государственный, партийный и политический деятель, третий президент Азербайджана, дважды Герой Социалистического Труда (1979, 1983).
 Дочь — Севиль Гейдар кызы Алиева (род. 12.10.1955).
 Внук — Азер оглы Алиев (род. 1986), бывший тяжелоатлет, представляющий Азербайджан, вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (с 2016 года).
 Сын — Ильхам Алиев (род. 24.12.1961), азербайджанский государственный и политический деятель, четвертый президент Азербайджана.
 Внучка — Лейла Алиева (род. 3.07.1984), азербайджанский общественный деятель, главный редактор журнала «Баку», вице-президент Фонда Гейдара Алиева и глава представительства Фонда в России, генеральный координатор Молодёжного форума ОИК по межкультурному диалогу, председатель Азербайджанской молодёжной организации России — АМОР, Учредитель IDEA — Инициативы международного диалога по охране окружающей среды, президент Федерации йоги Азербайджана.
 Правнук — Али Агаларов (род. 1.12.2008).
 Правнук — Микаил Агаларов (род. 1.12.2008).
 Правнучка — Амина Агаларова (род. 9.04.2014).
 Внучка — Арзу Ильхам кызы Курбанова (род. 1989).
 Правнук — Айдын Самед оглы Курбанов (род. 2012).
 Правнучка — Арзу Самед кызы Курбанова (род. 2016).
 Внук — Гейдар Ильхам оглы Алиев (род. 1997).

Память 
В 2023 году будет отмечен 100-летний юбилей Зарифы Алиевой.

В 2022 году был спущен на воду паром типа Ro-Pax, который получил имя «Зарифа Алиева».

Марки 
 В 2003 и 2008 годах были выпущены почтовые марки Азербайджана, посвященные Алиевой.

Примечания

Ссылки 
 Биография Зарифы Алиевой
 Статья о Зарифе Алиевой
 Кенотаф на Новодевичьем кладбище

Зарифа Азиз кызы
Умершие от рака
Офтальмологи СССР
Офтальмологи Азербайджана
Профессора Азербайджана
Академики НАН Азербайджана
Супруги президентов Азербайджана
Родители руководителей государств
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Похороненные на Аллее почётного захоронения в Баку
Перезахороненные